Влади́мир Александрович Моро́зов:
 Морозов, Владимир Александрович (1932—?) — российский учёный в области радиотехники, лауреат Ленинской премии.
 Морозов, Владимир Александрович (род. 1955) — российский ученый, доктор экономических наук, профессор экономического факультета МГУ.